

Населені пункти та їхні частини
Дембо́вець () — назва ряду географічних об'єктів у Польщі, утворена від слова dąb («дуб»).
 Дембовець — гміна в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Дембовець — гміна в Ясельському повіті Підкарпатського воєводства
 Дембовець — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембовець — село в гміні Домброва-Хелмінська Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембовець — село в гміні Бобровники Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембовець — село в гміні Тшидник-Дужи Красницького повіту Люблінського воєводства
 Дембовець — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Дембовець — село в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Дембовець — село в гміні Прудник Прудницького повіту Опольського воєводства
 Дембовець — село в гміні Дембовець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембовець — село в гміні Дембовець Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Дембовець — село в гміні Порай Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Дембовець — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембовець — село в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембовець — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Дембовець — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Дембовець — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Дембовець — частина села Роґалін у гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембовець — частина села Осічина в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Дембовець — частина села Ґрабовець у гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Дембовець — частина села Вулька-Влосцянська в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Дембовець — частина села Нові Жуковиці в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Дембовець — частина села Буди-Іловські в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Дембовець — частина села Вальковиці в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Дембовець — колонія в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембовець — осада в гміні Бледзев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Дембовець — осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Дембовець — осада в гміні Почесна Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Дембовець — осада в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Дембовець — осада в гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Дембовець — лісова осада в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембовець — лісова осада в гміні Єдвабно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембовець — лісова осада в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Дубовець

Примітки